Paul Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Paul Bartsch (Zoologe) (1871–1960), US-amerikanischer Zoologe
 Paul Bartsch (Pfarrer) (1901–1950), deutscher römisch-katholischer Priester
 Paul Bartsch (Musiker) (* 1954), deutscher Liedermacher und Medienpädagoge